Escuintla megye, Guatemala egyik megyéje
Escuintla, város Guatemalában, Escuintla megye székhelye
Escuintla, község Mexikóban, Chiapas államban
Escuintla, település Mexikóban, Chiapas államban, Escuintla község központja